Флаг муниципального образования «Вареновское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён  и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7121.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Вареновского поселения в синем, красном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле с волнистой лазоревой тонко окаймлённой серебром оконечностью, золотой церковный купол».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Вареновского сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Красный цвет полотнища символизирует героическое прошлое жителей села.

Золотой церковный купол указывает на церковь во имя Святого благоверного князя Александра Невского, построенную и впоследствии возрожденную на средства жителей села Вареновка.

Синяя полоса символизирует Азовское море, на берегу которого находится село.

Белая волнистая полоса — реку Самбек, вдоль которой расположено село.

Примечания 

Флаги с изображением церкви